Дин Кукан (; 8 июля 1993, Фолькетсвиль) — швейцарский хоккеист, защитник сборной Швейцарии по хоккею и клуба «Цюрих Лайонс».

Карьера

Клубная 
С 2009 по 2011 играл за «Цюрих Лайонс», помимо основной команды играл за юношескую и молодёжную команды.

С 2011 по 2015 год играл за шведский «Лулео».

В 2015 году отправился в Северную Америку, где подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он играл за «жакетов» 7 лет, включая также сезоны за фарм-клуб «Лейк Эри Монстерз» и после его переименования в «Кливленд Монстерз».

В июне 2022 года вернулся на родину и подписал контракт на 5 лет с родным клубом «Цюрих Лайонс».

Сборная 
Играл за юниорскую сборную Швейцарии на ЮЧМ-2010 и ЮЧМ-2011. 

В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-2012 и МЧМ-2013.

В составе сборной Швейцарии по хоккею играл на пяти чемпионатах мира (ЧМ-2014, ЧМ-2015, ЧМ-2017, ЧМ-2018 и ЧМ-2022). В 2018 году в составе сборной был обладателем серебряных медалей.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные защитники
Родившиеся в кантоне Цюрих
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Аспловен»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Кливленд Монстерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»